Вехе́р-де-ла-Фронте́ра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Ханда. Занимает площадь 264 км². Население — 12 876 человек (на 2010 год). Расстояние — 54 км до административного центра провинции.

Вехер-де-ла-Фронтера был основан во времена финикийцев и римлян. Расположен на холме, над крутыми склонами ущелья реки Барбате и исторически занимал важную стратегическую позицию. При маврах стал важным сельскохозяйственным центром.

К достопримечательностям городка относятся церковь Дивино-Сальвадор XIV века, часовня Сантуарьо-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Олива, монастырь Лас-монхас-Консепьсонистас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии
 Вехер-де-ла-Фронтера

Муниципалитеты Кадиса